Arçay, commune française du Cher ;
 Arçay, commune française de la Vienne.

Voir aussi 
Arçais, commune française des Deux-Sèvres (homophonie) ;
Arcey, commune française de la Côte-d'Or (homophonie) ;
Arcey, commune française du Doubs (homophonie).